Caffa bezeichnet:

 den antiken bzw. mittelalterlichen Namen der Stadt Feodossija
 ein katholisches Titularbistum auf der Krim, siehe Titularbistum Caffa
 ein Samtgewebe, siehe Caffa (Gewebe).

Caffa ist außerdem der Familienname folgender Personen:

 Juan Pablo Caffa (* 1984), argentinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Kaffa